Hinckley (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Hinckley (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Hinckley (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah
 Hinckley (Hinckley and Bosworth), een plaats in het bestuurlijke gebied Hinckley and Bosworth, in het Engelse graafschap Leicestershire